Bitwa o Anglię – kampania powietrzna głównie nad południową i centralną Anglią
 Bitwa o Anglię – brytyjski film wojenny z 1969 roku w reżyserii Guya Hamiltona
 Bitwa o Anglię – obraz Paula Nasha